

Geografia 
 Bremond – città degli Stati Uniti d'America, situata nello Stato del Texas, nella Contea di Robertson

Persone 
 Claude Bremond (1929) – saggista e semiologo francese

Variante "Brémond" 
 Édouard Brémond (1868-1948) – militare francese
 Fernand Brémond (1908-1980) – politico francese
 Georges de Brémond d'Ars (1944-2012) – politico francese 
 Henri Brémond (1865-1933) – storico e critico letterario francese 
 Iryna Brémond (1984) – tennista bielorussa naturalizzata francese
 Jacques Brémond (1946) – poeta ed editore francese
 Jean-François Brémond (1807-1968) – pittore francese 
 Pierre-René-Auguste de Brémond d'Ars (1759-1842) – politico francese